A Passage in Time est le nom de deux disques de musique :
 A Passage in Time, compilation du groupe britannico-australien Dead Can Dance ;
 A Passage in Time, album du groupe américain Authority Zero.